Чупеачи има више значења:

 Чупеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чупеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику